A Pousa puede referirse a:

A Pousa (Allariz), lugar de la parroquia de San Mamede de Urrós, concello de Allariz.
A Pousa (La Cañiza), lugar de la parroquia de Parada das Achas, concello de La Cañiza.
A Pousa (Celanova), lugar de la parroquia de Bobadela, concello de Celanova.
A Pousa (Cortegada), lugar de la parroquia de Refoxos, concello de Cortegada.
A Pousa (Angudes), lugar de la parroquia de Angudes, concello de Crecente.
A Pousa (Filgueira), lugar de la parroquia de Filgueira, concello de Crecente.
A Pousa (Rebordechán), lugar de la parroquia de Rebordechán, concello de Crecente.
A Pousa (Ribeira), lugar de la parroquia de Ribeira, concello de Crecente.
A Pousa (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Caneda, concello de Monforte de Lemos.
A Pousa (Monterrey), lugar de la parroquia de Monterrei, concello de Monterrey.
A Pousa (Muíños), lugar de la parroquia de Couso de Salas, concello de Muíños.
A Pousa (San Pedro de Batalláns), lugar de la parroquia de San Pedro de Batalláns, concello de Las Nieves.
A Pousa (Setados), lugar de la parroquia de Setados, concello de Las Nieves.
A Pousa (Orense), lugar de la parroquia de Velle, concello de Orense.
A Pousa (Padrón), lugar de la parroquia de Iria Flavia, concello de Padrón.
A Pousa (Pantón), lugar de la parroquia de Toiriz, concello de Pantón.
A Pousa (La Peroja), lugar de la parroquia de Vilarrubín, concello de La Peroja.
A Pousa (Puebla del Brollón), lugar de la parroquia de Saa, concello de Puebla del Brollón.
A Pousa (Puente Caldelas), lugar de la parroquia de Caritel, concello de Ponte Caldelas.
A Pousa (Cristiñade), lugar de la parroquia de Cristiñade, concello de Puenteareas.
A Pousa (Ribadetea), lugar de la parroquia de Ribadetea, concello de Puenteareas.
A Pousa (Pungín), lugar de la parroquia de Freás, concello de Pungín.
A Pousa (El Rosal), lugar de la parroquia de O Rosal, concello de El Rosal.
A Pousa (Salvatierra de Miño), lugar de la parroquia de Cabreira, concello de Salvatierra de Miño.
A Pousa (San Xoán de Río), lugar de la parroquia de San Xoán de Río, concello de San Xoán de Río.
A Pousa (Anllo), lugar de la parroquia de Anllo, Sober|Anllo, concello de Sober.
A Pousa (Liñarán), lugar de la parroquia de Liñarán, concello de Sober.
A Pousa (Boimorto), lugar de la parroquia de Boimorto, concello de Villamarín.
A Pousa (León), lugar de la parroquia de León, concello de Villamarín.
A Pousa (Junquera de Ambía), lugar de la parroquia de Armariz, concello de Xunqueira de Ambía.
O Real da Pousa, lugar de la parroquia de Castro Caldelas, concello de Castro Caldelas.